NHT steht für:

 National Historic Trail, Fernwege von historischer Bedeutung in den Vereinigten Staaten von Amerika
 Naval Historical Team, eine von der US-Marine aufgestellte Gruppe deutscher Marineoffiziere
 Neue Haupttransversale, eine in den 1970er Jahren geplante, aber nicht realisierte Schweizer Bahnstrecke
 NHT Linhas Aéreas, eine brasilianische Fluggesellschaft
 RAF Northolt, ein Stützpunkt der britischen Royal Air Force als IATA-Code

NHT